XI-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Сингапуре с 14 по 22 декабря 1995 года. В соревновании участвовало 20 команд, включая вторую команду Сингапура.

Команды

Филиппины 
 Рохелио Антонио
 Нельсон Мариано
 Рохелио Барсенилья
 Рикардо Де Гусман
 Barlo Nadera
 Rolando Nolte

Китай 
 Сюй Цзюнь
 Ван Цзыли
 Пэн Сяоминь
 Лян Цзиньжун
 Линь Вэйго
 Чжан Чжун

Узбекистан 
 Александр Ненашев
 Сергей Загребельный
 Михаил Салтаев
 Шухрат Сафин
 Саидали Юлдашев
 Дмитрий Каюмов

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
1995 год в шахматах